Viggesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Viggesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (5,35 ha)
Viggesjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (2,66 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn